Valaoritis ist der Name von:

 Aristotelis Valaoritis (1824–1879), griechischer Dichter
 Nanos Valaoritis (1921–2019), griechischer Dichter und Literaturwissenschaftler, dessen Urenkel